Nivell de plom en sang (del seu nom en anglès Blood Lead Level), mesura del nivell de plom present en la sang
 bll també és el codi ISO 639-3 del biloxi, llengua extinta que pertanyia als biloxis dels Estats Units